Mint steht für:
 Mint, für neuwertig, siehe auch B-Ware (Handel)
 Mint.com, persönlicher Finanzverwaltungsdienst
 Linux Mint, GNU/Linux-Distribution
 Mint (Band), deutsche Avantgarde-Band
 Mint (Album), Musikalbum von Alice Merton
 Mint (Magazin), Zeitschrift für Schallplattensammler
 englisch für den Geschmack von Pfefferminze

Orte:
 Mint (Arizona), USA
 Mint (Tennessee), USA

MINT/MiNT steht für:
 MINT-Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
 MINT-Länder: Mexiko, Indonesien, Nigeria, Türkei
 MiNT, MiNT is Now TOS, alternatives Multitasking-Betriebssystem

Siehe auch:
 U.S. Mint (Begriffsklärung)

 Minzen (Pflanzengattung)
 Mind (Begriffsklärung)

Abkürzung